Tataré puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chloroleucon tortum; o
 el nombre común de la planta Acacia farnesiana.